Smendes I – król Górnego i Dolnego Egiptu
 Smendes II – wielki kapłan Amona